Der Quartiere oder Viertel war ein Volumen- und Flüssigkeitsmaß auf der Insel Sizilien. Das Maß galt als Wein- und Branntweinmaß.
 1 Quartiere = 5 Pinte = 10 Mezzette = 252 Pariser Kubikzoll 4 7/20 Quart (preuß.) = 5 Liter
 1 Flasche (Wein) = 3 Quartieri
 1 Kiste (Wein) = 18 Quartieri
 1 Tonne (Wein)/Botte/Both = 100 Quartieri = 500 Pinte = 25.340,4 Pariser Kubikzoll = 5,0266 Hektoliter (in der Praxis 5 Hektoliter)

Siehe auch:
 Quartier (Begriffsklärungsseite)

Literatur 
 Johann Friedrich Krüger: Vollständiges Handbuch der Münzen, Maße und Gewichte aller Länder der Erde. Verlag Gottfried Basse, Quedlinburg/Leipzig 1830, S. 265 ().
 Christian Noback, Friedrich Noback: Vollständiges Taschenbuch der Münz-, Maß- und Gewichts-Verhältnisse, der Staatspapiere, des Wechsels- und Bankwesens und der Usancen aller Länder und Handelsplätze. Band 2, F. A. Brockhaus, Leipzig 1851, S. 1100 ().
 Carl Rumler: Übersicht der Maße, Gewichte und Währungen der vorzüglichsten Staaten und Handelsplätze von Europa, Asien (etc.). Jasper, Hügel und Manz, Wien 1849, S. 74 ().

Altes Maß oder Gewicht (Italien)
Volumeneinheit
Weinmaß (Italien)
Hohlmaß (Branntwein)
Lebensmittelmaß (Italien)
Geschichte Siziliens